Kimmer Coppejans era il detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Christian Garín ha sconfitto in finale Alexander Zverev per 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Nikola Milojević (semifinale)
  Laslo Đere (terzo turno)
  Alexander Zverev (finale)
  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Gianluigi Quinzi (quarti di finale)
  Filippo Baldi (secondo turno)
  Borna Ćorić (semifinale)

  Maxime Hamou (primo turno)
  Clément Geens (primo turno)
  Johan-Sébastien Tatlot (terzo turno)
  Wayne Montgomery (primo turno)
  Guillermo Nuñez (quarti di finale)
  Frederico Ferreira Silva (secondo turno)
  Cameron Norrie (primo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)

Tabellone principale

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2013